Казинка — деревня в Себежском районе Псковской области России. 

Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Находится на юго-западе региона, в центральной части района, у границы с Белоруссией, в лесной местности между озёрами Ница и Ярица, на территории национального парка «Себежский».

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Глембочинской волости.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 40 жителей.

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % от общей численности в 34 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по автодороге общего пользования регионального значения 58К-558 Себеж — Глубочица — Граница с Республикой Беларусь

Примечания

Ссылки 
  Казинка (Псковская область) на Викимапии

Населённые пункты Себежского района